John Warner henviser til blandt andre:

 John Warner (læge) (død 1565) – engelsk læge
 John Warner (biskop) (1581-1666) – engelsk biskop
 John Warner (jesuit) (1628-1692) – engelsk jesuit
 John Warner (præst) (1736-1800) – engelsk anglikansk præst
 John Warner (skuespiller) (1924-2001) – brittisk skuespiller
 John Warner (1927-2021) – amerikansk politiker